Double Shot désigne un type d'attraction de la famille des tours de chute
 Double Shot est un film de 2004 de Trey Stokes
 Double Shot est un single de The Residents sorti en 1988
 Double Shots est un single de Mobb Deep sorti en 2003
 Bubble Bobble Double Shot est un jeu vidéo sorti sur Nintendo DS en 2008